Леневка, Ленёвка или Лёневка — название географических объектов.

Населённые пункты 
 Леневка — деревня в Кличевском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Ленёвка — посёлок в Горноуральском городском округе Свердловской области России.
 Лёневка — село в Емильчинском районе Житомирской области Украины.

Реки в России 
 Леневка — река в Кировской области, Коми, приток Вятки.
 Леневка — река в Свердловской области, приток Большой Северной.